BTB peut faire référence à :
 BTB, un type de courant à basse tension ;
  ;
 Bromothymol blue (en français, bleu de bromothymol), un composé chimique ;
 bouchon de tir à blanc.
 Acronyme de l'anglais Business to Business